Lunularia är ett släkte av mossdjur. Lunularia ingår i familjen Lunulariidae. 

Lunularia är enda släktet i familjen Lunulariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Lunularia